Eadberht of Eadbert is de naam van diverse Angelsaksische koningen:
 Eadberht van Northumbria, koning van Northumbria (737-758)
 Eadberht II, koning van West-Kent (725-748)
 Eadberht Præn, koning van Kent (796-798)

Er zijn overigens waarschijnlijk meer (onder)koningen van Kent met deze naam